

Géographie 
 Beaulieu, un fleuve côtier du Hampshire au Royaume-Uni
 Île Beaulieu, une des composantes de l'actuelle Île de Nantes
 La rivière Beaulieu, un affluent de la rivière des Grandes Bergeronnes, au Québec (Canada).

Localités

Royaume-Uni 
 Beaulieu (Hampshire)

Belgique 
 Beaulieu, un hameau de la section d'Erneuville (Tenneville)

France 
 En France, dix communes portent le nom de Beaulieu :
Beaulieu (Ardèche) ; gentilé : Belliloquois
 Beaulieu (Cantal)
 Beaulieu (Côte-d'Or)
 Beaulieu (Hérault) ; gentilé : Beaulieurois
 Beaulieu (Indre) ; gentilé : Bellilociens
 Beaulieu (Isère) ; gentilé : Beaulieurains
 Beaulieu (Haute-Loire) ; gentilé : Beyots
 Beaulieu (Nièvre) ; gentilé : Bellilocois
 Beaulieu (Orne) : gentilé ; Belloquois
 Beaulieu (Puy-de-Dôme): gentilé ; Beliquieres

 Sept anciennes communes ont porté le nom de Beaulieu :
 Beaulieu (Ardennes), aujourd'hui intégrée à Neuville-lez-Beaulieu
 Beaulieu (Calvados), aujourd'hui intégrée à Souleuvre en Bocage
 Beaulieu (Dordogne), aujourd'hui intégrée à Annesse-et-Beaulieu
 Beaulieu, (Loir-et-Cher), aujourd'hui intégrée à Azé
 Beaulieu (Haute-Marne), aujourd'hui intégrée à Haute-Amance et Rougeux
 Beaulieu (Haute-Vienne), aujourd'hui intégrée à Peyrat-le-Château
 Beaulieu (Nièvre), commune déléguée, aujourd'hui intégrée à Beaulieu

 On trouve également douze communes dont le nom débute par Beaulieu :
 Beaulieu-en-Argonne (Meuse)
 Beaulieu-les-Fontaines (Oise) : gentilé :  Bellifontains
 Beaulieu-lès-Loches (Indre-et-Loire) ; gentilé : Bellilociens
 Beaulieu-sous-Bressuire, commune associée des Deux-Sèvres
 Beaulieu-sous-la-Roche (Vendée); gentilé :  Bellolocustres
 Beaulieu-sous-Parthenay (Deux-Sèvres) ; gentilé : Béllilocéens ou Béalociens
 Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze) ; gentilé : Bellocois
 Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire) ; gentilé : Belloquois
 Beaulieu-sur-Loire (Loiret) ; gentilé : Bellocéens
 Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ; gentilé : Berlugans
 Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne) ; gentilé : Beloudonien
 Beaulieu-sur-Sonnette (Charente) ; gentilé : Belusois

 Quatre autres communes ont un nom se terminant par Beaulieu :
 Annesse-et-Beaulieu (Dordogne)
 Ferrière-sur-Beaulieu (Indre-et-Loire)
 Neuville-lez-Beaulieu (Ardennes)
 Rejet-de-Beaulieu (Nord)

 Enfin, de nombreux lieux-dits portent la dénomination Beaulieu, par exemple sur la commune de Lépaud ou encore Beaulieu (La Réunion)
 Beaulieu, un quartier de Rennes, où est notamment implanté le campus de Beaulieu.
 Beaulieu, un quartier de Nantes
 Beaulieu, un quartier de Wattrelos.

Suisse 
 Beaulieu/Grey/Boisy est un quartier de la ville de Lausanne

Personnalités 

 Beaulieu (prénom inconnu) est un maître écrivain actif à Montpellier vers 1635 ;
 Antoine Sivard de Beaulieu (1767-1826), homme politique français ;
 Adolphe le Hardy de Beaulieu (1814-1894), propriétaire terrien, ingénieur civil et économiste libéral belge ;
 Alain Beaulieu (1962-), écrivain québécois ;
 Augustin de Beaulieu (1589-1637), navigateur et explorateur français ;
 Baptiste Beaulieu (1985-), romancier et médecin français ;
 Bradley Beaulieu (1968-), auteur américain de fantasy épique ;
 Le Camus de Beaulieu ( -1427), favori de Charles VII ;
 Charles-Adolphe Fortier-Beaulieu (1831-1895), industriel et homme politique français ;
 Christine Beaulieu (1981-), actrice et dramaturge québécoise ;
 Claude François Beaulieu (1754-1827), journaliste et écrivain français ;
  ;
 Daniel Beaulieu (1955-), joueur de hockey professionnel québécois ;
 Étienne-Émile Baulieu (1926-), médecin et chercheur français ;
 Eustorg de Beaulieu (v. 1495-1552), poète et musicien français ;
  ;
 Geoffroy de Beaulieu, frère dominicain et confesseur de Louis IX au  ;
 Girard de Beaulieu, chanteur et compositeur français du dernier tiers du  ;
 Henri Anatole de Beaulieu (1819-1884), peintre français ;
 Henri Auger de Beaulieu (1823-1885), dramaturge français ;
 Jacques de Beaulieu (1651-1714), dit « frère Jacques », chirurgien lithotomiste empirique français ;
 Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu (1905-1995), archéologue, numismate ;
 Jean-Claude Beaulieu (1944-), homme politique français ;
 Jean-Paul Beaulieu (1902-1976), homme politique québécois ;
 Jeanne Sophie Mallès de Beaulieu (c. 1760-1825), femme de lettres française ;
 Jean-Pierre de Beaulieu (1725-1819), général belge de l'armée autrichienne ;
 Joseph Beaulieu (1895-1965), compositeur canadien ;
 Jules-Émile-François Hervé de Beaulieu (1752-1807), avocat et ministre français des Finances ;
 Louis-Dugas Beaulieu, (1768-1862), avocat et archéologue ;
  ;
  ;
 Mathieu Beaulieu (1985-), un auteur-conférencier, chroniqueur web et artiste français ;
  ;
 Natasha Beaulieu, romancière québécoise ;
 Paul Beaulieu (1913-2007), écrivain québécois ;
  ;
 Pierre-Olivier Beaulieu (1984-), joueur québécois de hockey sur glace ;
  ;
 Philippe Leroy-Beaulieu (1930-), acteur français ;
 Philippine Leroy-Beaulieu (1963-), actrice française ;
 Priscilla Beaulieu (1945-), épouse d'Elvis Presley ;
 Roland Beaulieu (1944-), homme politique canadien ;
 Sébastien Beaulieu (1991-), snowboardeur canadien ;
 Sébastien Pontault de Beaulieu (1612-1674), ingénieur et militaire français du  ;
 Victor-Lévy Beaulieu (1945-), auteur québécois contemporain ;

personnage de fiction
 Margarete et Philippe de Beaulieu, faux animateurs de l'émission radiophonique À votre écoute, coûte que coûte.

Pseudonyme 

 Pierre Marcoureau, acteur français du .

Histoire 

L’édit de Beaulieu est une paix signée par Henri III de France et mettant fin à la cinquième guerre de religion française, le .

Divers 
 Beaulieu, une station du métro d'Alger
 Beaulieu, une station du métro de Bruxelles
 Beaulieu - Université, une station du métro de Rennes
 Campus de Beaulieu, à Rennes
 Beaulieu, une marque française de caméras de cinéma
 Beaulieu, un modèle d'automobile de la marque Simca sorti en 1958
 Beaulieu Vineyard, un domaine viticole dans la vallée de la Napa, en Californie
 
 Palais de Beaulieu, un centre de congrès et d'exposition à Lausanne en Suisse (il abrite le théâtre de Beaulieu)
 
 Campagne de Beaulieu, une maison de maitre vaudoise à Gilly en Suisse

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français